Алекса́ндр Никола́евич Серо́в:
 Серов, Александр Николаевич (1820—1871) — русский композитор и музыкальный критик.
 Серов, Александр Николаевич (род. 1951) — советский и российский эстрадный певец, аранжировщик, инструменталист, композитор.